Garzón oder Garzon ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Garzón (* 1985), spanischer Wirtschaftswissenschaftler, Politiker, Minister und Autor 
 Angelino Garzón (* 1946), kolumbianischer Journalist und Politiker; Vizepräsident Kolumbiens
 Baltasar Garzón (* 1955), spanischer Untersuchungsrichter am höchsten Strafgerichtshof Spaniens
 Ernesto Garzón Valdés (* 1927), argentinisch-deutscher Rechtsphilosoph und Politikwissenschaftler
 Eugenio Garzón (1796–1851), argentinischer General
 Geandry Garzón Caballero (* 1983), kubanischer Ringer
 Jesús E. Rodríguez Garzón (* 1967), kubanischer Ringer
 José Luis Garzón (1946–2017), spanischer Fußballspieler
 Luis Eduardo Garzón (* 1951), kolumbianischer Politiker und Bürgermeister von Bogotá

Garzón ist Ortsname von
 Garzón (Kolumbien), Gemeinde in Huila in Kolumbien, Sitz des Bistums Garzón
 Garzón (Uruguay)

Sonstiges:
 Garzón Point, Landspitze an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 García#Hintergrund und Geschichte (zur Namensherkunft)
 Garçon
 Garson